R6 (Azerbeidzjan)
 R6 (België), een ringweg rond Mechelen in België
 Autostrada R 6, een toekomstige autosnelweg in Kosovo
 R-6 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R06 (Oekraïne), een regionale weg in Oekraïne
 merk van filtersigaretten van het Duitse tabaksbedrijf Reemtsma